Синева:
 Синева — река в Архангельской области, приток Выи
 Р-29РМУ2 «Синева» — российская трёхступенчатая жидкостная баллистическая ракета подводных лодок третьего поколения.
 «Синева» — японская мелодрама 2001 года.
 «Синева» — легендарная десантная песня времён Советского Союза.
 Синева — серая окраска древесной заболони синеватых или зеленоватых оттенков.